Лисогор () — украинская фамилия. Известные носители:

 Лисогор, Алексей Фёдорович (род. 1986) — украинский пауэрлифтер.
 Лисогор, Марина (род. 1983) — украинская лыжница.
 Лисогор, Олег Владимирович (род. 1979) — украинский пловец.

Другое 
 Лисогор (река) (:uk:Лисогір)